De beschermde geografische aanduiding, onderdeel van de Beschermde oorsprongsbenaming
 Ball Grid Array, een specifieke behuizing van een geïntegreerde schakeling